Деннис Ульссон:
 Ульссон, Деннис (род. 1994) — шведский футболист, защитник.
 Ульссон, Деннис (род. 1999) — шведский футболист, полузащитник.